La Xemeneia de Ca l'Arenes és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
La xemeneia pertanyent al recinte fabril de la fàbrica "Hijos de Antonio Fàbregas", situada al carrer Lepanto. Es tracta d'una obra de fàbrica tronco-cònica, llisa, amb un petit remat a la part superior. La base queda embeguda dins una construcció auxiliar. La xemeneia fou reforçada amb unes argolles de ferro per evitar que s'esberlés.

Història 
Es tracta de la xemeneia de vapor que el 1856 movia la fàbrica de filats i teixits de ca l'Arenes, també coneguda pel vapor Nou. Aquest fou una de les empreses més importants de l'època. L'any 1900 l'edifici fou adquirit per la raó "Hijos de Antonio Fàbregas" que es dedicava a la fabricació de capses de cartró i després a la maipulació de paper. Aquesta empresa continua actualment en funcionament.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Edificis de Mataró